

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Garrett – villaggio della Contea di Douglas, Illinois
 Garrett – città della contea di DeKalb, Indiana
 Garrett – borough della Contea di Somerset, Pennsylvania
 Garrett – città della Contea di Ellis, Texas
 Garrett – census-designated place della Contea di Walla Walla, Washington

Personaggi immaginari 
 Dan Garrett – personaggio dei fumetti
 Edna Garrett o signora Garrett – personaggio delle sitcom Il mio amico Arnold e L'albero delle mele
 John Garrett – personaggio dei fumetti

Persone 
 Almeida Garrett – scrittore portoghese
 Antony Garrett Lisi – fisico statunitense
 Beau Garrett – attrice e modella statunitense
 Betty Garrett – attrice statunitense
 Blake Garrett – attore statunitense
 Brad Garrett – attore statunitense
 Brandon Garrett – cestista statunitense
 Calvin Garrett – ex cestista statunitense
 Cherrelle Garrett – bobbista statunitense
 Darrius Garrett – cestista statunitense con cittadinanza ruandese
 David Garrett – violinista e compositore tedesco naturalizzato statunitense
 Diante Garrett – cestista statunitense
 Dick Garrett – ex cestista statunitense
 Donald Rafael Garrett – polistrumentista statunitense
 Henry Lawrence Garrett – politico statunitense
 Jason Garrett – ex giocatore di football americano e allenatore di football americano statunitense 
 Jordan Garrett – attore statunitense
 LaMonica Garrett – attore statunitense
 Leif Garrett – attore statunitense
 Maude Garrett – conduttrice televisiva australiana
 Maureen Garrett – attrice statunitense
 Michael Garrett – compositore e pianista britannico
 Mike Garrett – ex giocatore di football americano statunitense
 Myles Garrett – giocatore di football americano statunitense
 Pat Garrett – personaggio del Far West statunitense
 Peter Garrett – cantante, attivista e politico australiano
 Randall Garrett – scrittore statunitense
 Robert Garrett – atleta statunitense
 Rowland Garrett – ex cestista statunitense
 Scott Garrett – politico e avvocato statunitense
 Sean Garrett – cantante e produttore discografico statunitense
 Siedah Garrett – cantante statunitense
 Spencer Garrett – attore statunitense
 Thea Garrett – cantante maltese
 Tom Garrett – politico statunitense
 Zach Garrett – arciere statunitense

Altro 
 28475 Garrett – asteroide
 Garrett – nome proprio di persona inglese maschile
 Garrett Systems – azienda produttrice di turbine
 Garrett – protagonista della serie di videogiochi Gothic

Pagine correlate 
Billy Garrett
Robert Garrett (disambigua)